Бернард-Оттон Андреевич Семадени (1845 — , Киев) — известный киевский кондитер, основатель конфетной фабрики, хозяин знаменитой кондитерской на Крещатике.

Биография 
Бернард-Оттон Семадени — выходец из известной династии швейцарских кондитеров Семадени, происходящих из коммуны Поскьяво, расположенной неподалеку от итальянской границы (кантон Граубюнден). Семадени развивали кондитерское искусство в разных странах. На протяжении большей части XIX века они образовали замкнутый круг иммигрантов и почти все были женаты на швейцарках, а также сохраняли швейцарское подданство. По религиозным убеждениям были кальвинистскими протестантами.

Отец Бернарда Анджей (Андреа) (1802—1886) вёл свое дело в польском городе Люблине. В 1836 году он основал там кондитерскую фабрику по адресу ул. Królewska 2. Старшие братья Бернарда Каспер (1836—1886) и Александр (1844—1893) также вели в Люблине кондитерское дело.

Сам же Бернард оказался в Одессе, где начал общее дело с известными кондитерами швейцарского происхождения Фанкони. Вероятно, они были свояками, поскольку известно, что дочь его дяди Джакомо с Ломжи Мария Семадени (1815—1859) в 1835 году вышла замуж за Доменико Фанкони (1808—1878), который вместе с Яковом Фанкони начал свой кондитерский бизнес в Одессе.

Известно, что в 1864 году Бернард-Оттон две недели находился под российским арестом в Сосновце за попытку привезти из Германии антицарские материалы и портреты руководителей Январского восстания 1863 года.

В январе 1877 года Бернард-Оттон Семадени переехал из Одессы в Киев, где начал свою собственную успешную карьеру. Сначала вместе с Фанкони держал «Швейцарскую кондитерскую Б. Семадени и Фанкони». После изменения компаньона кондитерская стала называться «Семадени и Люрс».

Заработав начальный капитал, Семадени вместе с Мартином Штифлером начинает собственное производство сладостей — хотя владел третью имущества новообразованной фирмы «Мартин Штифлер», но принимал активное участие в её управлении.

Бернард открыл свою кондитерскую в доме Штифлера на ул. Крещатик, 9 (место современного Пассажа), где и сам жил до приобретения собственного дома. Впоследствии получил звание временного киевского купца.

Через некоторое время открыл кафе на арендованном первом этаже дома напротив Городской думы (Крещатик, 15; дом не сохранился), которое пользовалось большой популярностью в Киеве, в дневное время его, в частности, посещали предприниматели, коммерсанты, биржевики, где решали дела бизнеса. Поэтому эту кондитерскую называли неофициальной киевской биржей.

Новое отделение семейной кондитерской Семадени было открыто в доме на Крещатике, 39 (не сохранился).

Оборот заведений Семадени составлял до 100 тысяч рублей в год.

В Семадени можно было просто поесть мороженое с прохладительными напитками или пообедать под импортное вино. Торт-мороженое «Семадени» был фирменным блюдом заведения.

Зимой посетители сидели в тёплом помещении, летом столики выносились на улицу под специальный навес. Фирма Семадени обслуживала также балы, банкеты, свадьбы по разумным ценам, имела свой бильярд, который считался лучшим в Киеве.

Долгое время очень популярным было такое фирменное изделие Семадени как карамель от кашля «Кети-Босс», утверждена медицинским департаментом как лечебное средство.

Учреждения Семадени осуществляли «артистическое исполнение тортов, пирамид, мороженого, кремов», в том числе по собственным рисункам и описаниям клиентов.

Наследники 
После смерти выдающегося кондитера в 1907 году его дело продолжили наследники. Дети от первого брака (Альфред-Вячеслав, Алина и Карина) получили торговые предприятия, а дети от второго брака (Отто-Жан-Жак-Оттон и Андрей-Бернард) потеряли свои паи в бизнесе, но им вместе с матерью отошла усадьба с домом на улице Б. Васильковской, 12.

Распорядительницей дел стала жена Элиза-Маргарита Семадени (1866—1930). Альфред-Вячеслав самостоятельно вёл собственный бизнес, которому научился у отца, изготовлял пирожные. Дочери получили свою долю имущества деньгами.

Известно, что сыновья Бернарда Семадени от второго брака приобрели в 1917 году усадьбу на ул. Деловой, 16.

Киевский журналист Алексей Зотиков пытался найти больше информации о семье Семадени в Швейцарии, а также снял фильм об известном киевском кондитере-швейцарце.

О годах учёбы Отто Жана-Жака в Киевском коммерческом институте можно узнать по исследованиям А. И. Чуткого.

Исследовательница семейного бизнеса Семадени заведующий отделом Музея истории Киева Ольга Друг в газете «Последние новости» от 23 января 1919 года нашла сообщение о смерти Отто Бернардовича Семадени, захоронение которого состоялось на Байковом кладбище. Годы жизни Отто: 1898—1919.

Есть сведения, что младший сын Бернарда проживал в Киеве даже 1930-х годов — Андрей Семадени арендовал помещение под кондитерскую на ул. Большая Васильковская, 12 а сам жил на современной ул. Антоновича, 70. Работник архива Киева историк Сергей Кармаш нашел редкий документ — договор между Семадени Андреем Бернардовичем и Киевским окружным отделом коммунального хозяйства, подписанный в январе 1930 года. В своё время унаследовав фабрику отца, он при советской власти был вынужден арендовать у Окркомхоза на год магазин для кондитерской с арендной платой 187 рублей золотом в месяц.

Во время НЭПа Андрею Семадени и его жене Алине (урождённой Князиковой), которые имели швейцарские паспорта, позволили выехать из СССР, а примерно в 1934 году они прибыли в Варшаву, где Андрей работал кондитером. В 1939 году в дом, где они жили, попала бомба. Поэтому они выехали в Швейцарию в 1940 году. Годы жизни Андрея: 1900—1980.

Жена Элиза-Маргарита Семадени после революции уехала в Швейцарию, где открыла фабрику пластмассовых изделий.

Судьба остальных киевских потомков Семадени малоизвестна.

См. также 
 Кафе Семадени

Примечания

Ссылки 
 Житловий будинок 1881, 1949—52, в якому проживав Семадені Б.-О. А. pamyatky.kiev.ua
 Втрачений Київ. Кондитерська «Семадені»: вишукані солодощі та останні новини
 Оказывается, теперь это Майдан
 Крещатикские кофейни. Dsnews

Предприниматели по алфавиту
Предприниматели Российской империи
Умершие в Киеве
Кондитеры
Рестораторы по алфавиту
Купцы Киева
Владельцы ресторанов